Canterbury United Football Club is een voetbalclub uit Christchurch, Nieuw-Zeeland. De club is in 2004 speciaal opgericht om als een van de acht startende clubs deel te nemen in de gesloten New Zealand Football Championship (de hoogste divisie). De thuiswedstrijden worden in het English Park gespeeld, dat plaats biedt aan 8.000 toeschouwers. De clubkleuren zijn rood-zwart.

In de seizoenen 2006, 2010 was de club finalist, in 2011, 2012, 2013, 2016 en 2018 was het deelnemer in de halve finales in de eindronde van de NZFC.

Competitieresultaten 2004-2018 
 Resultaten na de reguliere competitie.

Nieuw-Zeelandse voetbalclub
Christchurch
Sport in Nieuw-Zeeland (Zuidereiland)